Литтл-Ривер () — ряд топонимов, дословно переводится как «Маленькая Река».

Австралия 
  — река в Виктории, впадает в залив Порт-Филлип.
  — река в Виктории, приток Сноуи-Ривер.

США 
 Литтл-Ривер — округ в Арканзасе.
  — городок в Висконсине.
  — поселение в Калифорнии.
  — город в Канзасе.
  — город в Техасе.
  — поселение в Южной Каролине.
  — река в Миссури и Арканзасе.
  — река в Оклахоме и Арканзасе.
  — река во Флориде.
  — река в Джорджии.
  — ряд рек в Мэне:
  — впадает в залив .
  — ряд рек в Нью-Гэмпшире:
  — приток .
  — река в Орегоне.
  — ряд рек в Северной Каролине:
  — приток Кейп-Фир.
  — река в Оклахоме.
  — река в Теннесси.
  — река в Техасе.
  — заповедник в Алабаме.

Прочие страны 
  — городок в Новой Зеландии.

См. также 
 Литтл
 Ривер